Чубу́к (від  — «прут») — слово, яке може мати кілька значень.

 Чубук (цибу́х) — порожнистий стержень люльки, крізь який курець втягує тютюновий дим.
 Чубук — живець виноградної лози.

Прізвище 
 Йон Кіндратович Чубук (1943) — молдавський політик.

Топонім 
 Чубук — річка в Туреччині
 Чубук — село в Туреччині

Інше 
 Чубук-1 — гребля у Туреччині

Примітки